Crossville ist der Name folgender Städte in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Crossville (Alabama)
 Crossville (Illinois)
 Crossville (Tennessee)

Siehe auch:
 Crosville